Здавна їжа даргинців відображала традиції землеробсько-скотарського господарства, переважаючою була рослинна, а у високогір'ї молочно-м'ясна їжа. З борошняних виробів найпоширенішими були (і зараз є) хінкал і пироги(дива) з різноманітною начинкою. Даргинське включає як і общекавказские так і чисто даргінські страви.

Список страв 
Даргинський хінкал (даргала хъенкlе) - Тісто розкачують тонким шаром, посипають подрібненими волоськими горіхами, закочують в рулетик і нарізати його невеликими шматочками варять у мантаварці.
Даргинське диву (даргала чутту) - це товсте диву куди всередину ставлять також товстий шар м'ясо, картоплі або сиру.
Слойоний лаваш (лаваш) - це дуже смачний лаваш і досить товстий.
Кукурудзяний хінкал - це хінкал зроблена з кукурудзяного борошна і варять близько 15-30 хвилин.
Ковбаса домашня - це кишки корови заповнені м'ясом баранини або говодяны.
Суп з квасолі - це суп де квасолю відварюють і рис близько 2-10 годин. Потім підсмажити жир баранини викидають в суп а з верху посипають зеленою цибулею.
Суп з меленої пшениці - це суп особливо смачного смаку.

Даргинці